AEGON Trophy — турнир на открытых травяных кортах, который проводился в младших сериях.
 Открытый чемпионат Ноттингема по теннису — турнир на открытых травяных кортах.